Het WTA-tennistoernooi van Limoges (officieel Engie Open de Limoges) van 2018 vond plaats van 5 tot en met 11 november 2018 in de Franse plaats Limoges. Het was de vijfde editie van het toer­nooi. Er werd gespeeld op hardcourt-binnenbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Monica Niculescu was het vijfde reekshoofd. Zij kwam niet verder dan de tweede ronde.

De als eerste geplaatste Roemeense Mihaela Buzărnescu strandde al in de eerste ronde.

Het achtste reekshoofd, Jekaterina Aleksandrova uit Rusland, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij haar als zevende geplaatste landgenote Jevgenia Rodina in twee sets. Aleksandrova wist voor de tweede keer het toer­nooi van Limoges op haar naam te schrij­ven. Het was haar tweede WTA-titel, de eerste sinds haar vorige titel in Limoges, in 2016. Zij won US$ 20.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Valerija Savinych en Maryna Zanevska hadden zich niet voor deze editie van het toer­nooi ingeschreven.

Het eerste reekshoofd, Mihaela Buzărnescu en Monica Niculescu, bereikte de halve finale. Daarin werden zij uitgeschakeld door de latere winnaressen.

Het als derde geplaatste duo Veronika Koedermetova en Galina Voskobojeva won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als tweede geplaatste koppel Timea Bacsinszky en Vera Zvonarjova in twee sets. Het was hun eerste, en enige, gezamen­lijke titel. De Russin Koedermetova had daar­naast drie eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Kazachse Voskobojeva vijf.

De Nederlandse Eva Wacanno speelde samen met Prarthana Thombare uit India – zij verloren meteen hun openingspartij.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Limoges 2018
Limoges